Borovo bezeichnet:

Orte:
 Borovo (oft auch Borovo Selo), eine Gemeinde in Kroatien
 Borovo Naselje, ein Stadtteil von Vukovar

Unternehmen:
 Borovo (Unternehmen), ein kroatisches Unternehmen mit Sitz in Vukovar

Sonstiges:
 Massaker von Borovo naselje
 Scharmützel von Borovo Selo

Siehe auch:
 Borowo (Begriffsklärung)